Рапид може да се отнася за:

Автомобили 
 Астон Мартин Рапид, автомобил

География 
 Рапид Сити, град в САЩ

Спорт 
 ФК Рапид Букурещ, румънски футбоен отбор
 ШК Рапид Виена, австрийски футболен отбор
 ФК Рапид (Дивдядово), български футболен отбор
 рапид шах – ускорен шахмат